Giovanni Ircano (Yohanan Girhan; Johannes Hyrcanus) può riferirsi a due sovrani del Regno di Giuda:

Giovanni Ircano I, etnarca di Giuda e Sommo sacerdote (134-104 a.C.)
Giovanni Ircano II, etnarca e sommo sacerdote